Raúl Álvarez puede referirse a:

 Raúl Álvarez (1941-2014), activista, escritor y político mexicano.
 Raúl Álvarez Vásquez (1937-2017), fotógrafo, pintor y escritor chileno.
 Raúl Álvarez Genes(1988, 31 años), youtuber, comediante y escritor español.